Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 15 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 19-én rendezték Canmore-ban. Az aranyérmet a szovjet Mihail Gyevjatyjarov nyerte meg. A Magyarországot képviselő Mayer Gábor az 57. helyen végzett.

A következő olimpián, 1992-ben már nem szerepelt ez a versenyszám, a 10 km-es táv váltotta fel. A 15 km-es táv 2002-ben került be újra a programba.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F15